Felipe I puede referirse a:

 Felipe el Árabe, Emperador romano (244-249);
 Felipe de Courtenay, Emperador titular de Constantinopla (Imperio Latino) (1243-1283);
 Felipe I el Hermoso, Rey de Castilla y León, Archiduque de Austria y Duque de Borgoña y Luxemburgo entre otros títulos (1478-1506);
 Felipe I de Francia, Rey de Francia (1052-1108);
 Felipe I de Borgoña, llamado también Felipe de Rouvre, Duque de Borgoña (1345-1361);
 Felipe I de Hesse, Landgrave de Hesse (1504-1567);
 Felipe I de Inglaterra (1527-1598), conocido también por Felipe II de España;
 Felipe I de Portugal (1527-1598), más conocido como Felipe II de España;
 Felipe I de Sicilia (1527-1598), más conocido como Felipe II de España;
 Felipe I de Nápoles (1527-1598), más conocido como Felipe II de España;
 Felipe Halstensson, rey de Suecia (1105-18);
 Felipe de Suabia, Duque de Suabia (1177/1179-1208);
 Felipe I de Navarra (1268-1314), más conocido por Felipe IV de Francia;
 Filipo I de Macedonia, Rey de Macedonia entre 640  y 602 a. C.;
 Felipe I de Namur el Noble, Marqués de Namur (1175-1212);
 Felipe I de Saboya, conde de Saboya (1207-1285);
 Felipe I de Piamonte, señor del Piamonte y príncipe de Acaya (1278-1334);
 Felipe I de Tarento, Príncipe de Tarento y de Acaya (1278-1332);
 Felipe I de Baden, Margrave de Baden entre 1515 y 1533;
 Felipe de Alsacia, Conde de Flandes y Vermandois (1143-1191);
 Felipe I de Orleans, Duque de Anjou, de Orleans y Príncipe de Francia (1640-1701);
 Luis Felipe de Orleans, último rey de Francia (1773-1850).

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp I.